Christian Frederik (von) Holstein kan henvise til flere personer:

 Christian von Holstein (1678-1747) – overhofmarskal, amtmand (Christian Frederik von Holstein)
 Christian Frederik Holstein (lensgreve) (1735-1799) – overhofmarskal, lensgreve, gehejmekonferensråd
 Christian Frederik von Holstein (1758-1828) – til Lystrup, Jomfruens Egede og Rathlousdal, gehejmekonferensråd